Patiriella tangribensis är en sjöstjärneart som beskrevs av Domantay och Salvador Acosta Castellanos 1970. Patiriella tangribensis ingår i släktet Patiriella och familjen Asterinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
tangribensis